Murviel ist der Name zweier Gemeinden und eines Kantons im französischen Département Hérault:

Murviel-lès-Béziers
Murviel-lès-Montpellier
Kanton Murviel-lès-Béziers